Sträßer oder Stässer ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Sträßer (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Christoph Strässer (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Daniel Sträßer (* 1987), deutscher Schauspieler
 Ewald Sträßer (1867–1933), deutscher Komponist und Dirigent
 Herbert Strässer (1930–2005), deutscher Bildhauer
 Katja Sträßer, deutsche Biochemikerin
 Martin Sträßer (* 1959), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Ralf Sträßer (* 1958), deutscher Fußballspieler